Lott pode ser:

Pessoas 
 Cara Lott, atriz pornográfica estadunidense
 Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, militar brasileiro
 Pixie Lott, cantora e compositora britânica
Herman Lott,  Promotor de Justiça brasileiro

Lugares 
 Lott (Texas)

Desambiguações de sobrenomes